

Musica 
 I Want You Back – singolo dei Jackson 5 del 1969
 I Want You Back – singolo delle Bananarama del 1988
 I Want You Back – singolo degli NSYNC del 1996
 I Want You Back – singolo di Melanie B del 1998
 I Want You Back – singolo delle Secret del 2009

Cinema 
 I Want You Back – film statunitense del 2022

Pagine correlate 
Want You Back